Реал Бетіс () — іспанський футбольний клуб з міста Севілья.
Колишня назва річки Гвадалквівір.